A véres gyémánt instabil politikai hátterű háborús övezetekben bányászott gyémánt, aminek az eladásából a bányát birtokló csoport katonai műveleteit finanszíroznak.

 Vörös gyémánt (2006) film a gyémántkereskedelemről
 Vörösgyémántok (2006) televíziós dokumentumfilm a gyémántkereskedelemről